Ургентни центар (ТВ серија) се може односити на:
 Ургентни центар (америчка ТВ серија)
 Ургентни центар (српска ТВ серија)